Ian Smith (1919–2007) – rodezyjski premier
 Ian Smith (ur. 1952) – szkocki piłkarz
 Ian Smith (ur. 1957) – angielski piłkarz
 Ian Paul Smith (ur. 1976) – angielski piłkarz
 Ian Smith (ur. 1998) – kostarykański piłkarz